Ко́львиц () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кольвиц, Карл (1863—1940) — немецкий врач, депутат городского совета Берлина от СДПГ.
 Кольвиц, Кете (1867—1945) — немецкая художница, график и скульптор.